Gangāpur eller Gangapur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Gangapur City, (Rajasthan, Sawāi Mādhopur)
 Gangāpur, Bhīlwāra (Rajasthan)
 Gangāpur, Maharashtra, Aurangabad Division